Gerhard Kroll ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Kroll (Politiker) (1910–1963), deutscher Politiker (CSU)
 Gerhard Kroll (Schriftsteller) (1914–1997), deutscher Schriftsteller und Prediger